

Geografia

Austria 
 Hainsdorf-Brunnsee – frazione di Mureck, città nel distretto di Südoststeiermark (Stiria)
 Hainsdorf im Schwarzautal – ex comune ora frazione di Schwarzautal, comune nel distretto di Leibnitz (Stiria)

Pagine correlate 
Haindorf – pagina di disambiguazione